Die Vojvodina, die Nordprovinz Serbiens, ist in sieben Verwaltungsbezirke unterteilt. Drei dieser Bezirke gehören zur historischen Landschaft Batschka, drei zum Banat und einer zu Syrmien.

Die zweite administrative Gliederungsebene sind die Gemeinden (opština, Plural opštine). Diese Gemeinden sind jedoch so groß, dass sie teilweise eher den deutschen Kreisen/Landkreisen und österreichischen und schweizerischen Bezirken entsprechen. In manchen Verwaltungsbezirken gibt es daher nur drei oder vier solcher Großgemeinden.

Es folgt eine Auflistung aller (Groß-)gemeinden der Vojvodina und der in ihnen enthaltenen Orte. Obwohl die Provinz heute überwiegend von Serben bewohnt wird, tragen alle Gemeinden neben ihren serbischen auch einen ungarischen Namen, in einigen Fällen auch einen deutschen.

Batschka 

Die Batschka (serbisch Bačka, ungarisch Bácska) umfasst, neben Teilen Ungarns, den Westen der Vojvodina. Drei Bezirke tragen sie im Namen: Severna Bačka (Nord), Južna Bačka (Süd) und Zapadna Bačka (West).

Banat 

Das Banat (ungarisch Bánát) ist eine historische Landschaft, die sich über Teile der Vojvodina, Rumäniens und Ungarns erstreckt. Innerhalb der Vojvodina bildet das Banat den östlichen Landesteil. Drei Bezirke tragen es im Namen: Severni Banat (Nord) Srednji Banat (Mitte) und Južni Banat (Süd).

Siehe auch 
 Liste der Ortschaften im Banat (alphabetisch nach deutschen Ortsnamen, einschließlich ungarischer und rumänischer Gebiete)
 Liste deutscher Bezeichnungen serbischer und montenegrinischer Orte

!
Vojvodina
!